Austria:
 Thörl – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Osoby:
 Friedrich Thörl – niemiecki konsul

Zobacz też:
 Törl